Новохохловська вулиця — вулиця, розташована у Південно-Східному адміністративному окрузі міста Москви.
 Новохохловська (станція МЦК) — зупинний пункт/пасажирська платформа Московського центрального кільця.
 Новохохловська (платформа) — платформа Курського напрямку МЗ.